Bruine getande randwants
 Grijsbruine getande randwants